

Севастопольське військове губернаторство

Севастопольське градоначальство

Українська РСР

Україна

Росія (територія України, незаконно тимчасово окупована та анексована РФ) 

 

Персоналії:Севастополь

Списки міських голів України